Ліщи́нський — українське прізвище.

Персоналії 
 Ліщинський Богдан Вікторович (1992—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліщинський Василь Вікторович (1964—2015) — український легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Ліщинський Владислав Вацлавович — бригадний генерал, начальник штабу — заступник командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України.
 Ліщинський Іван — церковний та громадський діяч кінця 19 — початку 20 століття на Бориславщині.
 Ліщинський Любарт Омелянович — український художник, реставратор, ювелір, актор, поет, журналіст, рецитатор.
 Ліщинський Михайло — офіцер дивізії «Галичина».
 Ліщинський Олександр Іванович — генерал-лейтенант, заступник Міністра оборони України з травня 2014.
 Ліщинський Омелян Юрійович — український живописець, графік, емальєр, педагог.
 Ліщинський Павло Миколайович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліщинський Сергій Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ліщинський Станіслав Сергійович (1989—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Лещинський
Українські прізвища